Alslev Sogn henviser til flere artikler:
 Alslev Sogn (Faxe Kommune) – et sogn i Faxe Kommune og i Tryggevælde Provsti
 Alslev Sogn (Varde Kommune) – et sogn i Varde Kommune og i Varde Provsti